Acid ():

В музыке

 Эйсид-хаус, эйсид-техно — музыкальные жанры.
 Acid — японская рок-группа.
 Acid — бельгийская спид/трэш-метал группа.
 Acid — галлюциногенное вещество LSD 25.

В информатике

 Sony ACID Pro — аудиоредактор
 ACID — набор требований к СУБД.
 Acid1, Acid2, Acid3, Acid4 — тест браузеров.

В экономике

 Acid test, QR — см. Коэффициент срочной ликвидности